Brandon T. Jackson – amerykański aktor, komik stand upowy
 Brandon Jackson – amerykański futbolista